Dom Sowietów (ros. Дом советов), Budynek Rad (ukr. Будинок Рад) - socrealistyczne sowieckie budynki administracyjne:
 Dom Sowietów w Kaliningradzie
 Dom Sowietów w Petersburgu
 Dom Sowietów w Mohylewie, 
 Dom Sowietów w Nowogrodzie Wielkim
 Dom Sowietów w Orenburgu
 Dom Sowietów w Rostowie nad Donem
 Budynok Rad (stacja szybkiego tramwaju)
 Pałac Rad, project Pałacu Sowietów w Moskwie
 Biały Dom (Moskwa)